MTPP est un sigle, qui signifie :

Codes OACI des aéroports

 Selon la liste OACI des aéroports, c'est le code de l'Aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince